LUF kan syfta på:
Liberala ungdomsförbundet (LUF) – ett politiskt ungdomsförbund till Liberalerna, se Liberala ungdomsförbundet
LUF – en lag i Sverige som reglerar köp som görs av myndigheter och vissa andra organisationer, se Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, även kallad Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna
LUF –  valuta som användes i Luxemburg, se Luxemburg franc